Les championnats de Tunisie d'escrime 2013 sont une compétition d'escrime tunisienne organisée en 2012-2013 par la Fédération tunisienne d'escrime (FTE).

Résultats

Notes et références

Liens externes 

2013
Escrime
Compétition d'escrime à Tunis